Роос — фамилия.
 Роос, Георгий Абелович (1891—1926) — военно-морской офицер, командующий Военно-морского флота независимой Республики Финляндия.
 Роос, Карл Густав (1655—1722) — шведский генерал-майор, сподвижник короля Карла XII.
 Роос, Луи (род. 1957) — французский шахматист, международный мастер (1977). Сын Мишеля Рооса.
 Роос, Мишель (1932—2002) — французский шахматист и врач, отец Луи Рооса.
 Роос, Селин (1953—2021) — французская шахматистка, международный мастер среди женщин (1985).
 Роос, Фанни (род. 1995) — шведская легкоатлетка, специализирующаяся в толкании ядра.
 Роос, Чарльз (1901—1958) — американский экономист.
 Роос, Энн Карлович (1908—1990) — эстонский советский скульптор.
 Роос, Ян (род. 1977) — нидерландский журналист, организатор сбора подписей для начала референдума об Ассоциации Украины с Евросоюзом.
 Роос (Рыбенко), Ксения (род. 1984) — российская и немецкая шахматистка